est une expression latine qui signifie « le temps fuit », plus communément traduite par « le temps passe vite ».

Œuvres de fiction 
  -  et  -  (1997), épisode double (17-18) de la  de X-Files
  (2003), téléfilm espagnol d'
 , épisode de la série Stargate Atlantis ( , 2005).
  (2007), bande dessinée de la série Raghnarok dessinée par Boulet.
  court métrage d’Yves Piat (2001).

Musique 
 , chanson du groupe de rock progressif , dans l'album Drama.
 , chanson du rappeur Akhenaton, dans l'album Je suis en vie.

Voir aussi